Kinyo kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Kinyo, distrikt, Sulawesi Tengah,

Kenya 

 Kinyo (vattendrag i Kenya), Baringo,

Rwanda 

 Kinyo (vattendrag i Rwanda), Norra provinsen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar